Уильям Тауэр:
 Тауэр, Уильям Хогарт (1871—1950) — американский священник и филателист.
 Тауэр, Уильям Лоренс (1872-?) — американский зоолог.